El término Express puede referirse a:

 Express, serie de satélites de comunicación rusa.
 Express, periódico gratuito de Washington, Estados Unidos.
 Express, serie de televisión española.
 Express, álbum de Love and Rockets.
 «Express», canción de B.T. Express.
«Express», canción de Dina Carroll.
 «Express», canción de Christina Aguilera.
 Express de Santiago Uno, empresa chilena-colombiana de transporte público que opera en el Transantiago de Santiago de Chile.